Podgornoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Republik Altai:
 Podgornoje (Republik Altai)
 in der Republik Baschkortostan:
 Podgornoje (Baschkortostan)
 in der Oblast Belgorod:
 Podgornoje (Belgorod)
 in der Republik Burjatien:
 Podgornoje (Burjatien)
 in der Region Chabarowsk:
 Podgornoje (Chabarowsk)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Podgornoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk (Penken, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Podgornoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Gamsau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Podgornoje (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman (Titschken, 1938–1946 Tischken, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Podgornoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk (Wiepeningken, 1928–1946 Staatshausen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Podgornoje, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk (Ziegenberg, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 in der Oblast Kemerowo:
 Podgornoje (Kemerowo)
 in der Oblast Kirow:
 Podgornoje (Kirow, Belocholunizki), im Belocholunizki rajon
 Podgornoje (Kirow, Slobodskoi), im Slobodskoi rajon
 in der Region Krasnojarsk:
 Podgornoje (Krasnojarsk)
 in der Oblast Leningrad:
 Podgornoje (Leningrad)
 in der Oblast Lipezk:
 Podgornoje (Lipezk, Chlewenski), im Chlewenski rajon
 Podgornoje (Lipezk, Lipezki), im Lipezki rajon
 in der Republik Mari El:
 Podgornoje (Mari El)
 in der Oblast Moskau:
 Podgornoje (Moskau)
 in der Oblast Nowgorod:
 Podgornoje (Nowgorod)
 in der Oblast Orenburg:
 Podgornoje (Orenburg)
 in der Oblast Pensa:
 Podgornoje (Pensa, Baschmakowski), im Baschmakowski rajon
 Podgornoje (Pensa, Mokschanski), im Mokschanski rajon
 in der Region Primorje:
 Podgornoje (Primorje)
 in der Oblast Rostow:
 Podgornoje (Rostow)
 in der Oblast Sachalin:
 Podgornoje (Sachalin)
 in der Oblast Samara:
 Podgornoje (Samara)
 in der Oblast Saratow:
 Podgornoje (Saratow, Arkadakski), im Arkadakski rajon
 Podgornoje (Saratow, Engelsski), im Engelsski rajon
 Podgornoje (Saratow, Romanowski), im Romanowski rajon
 Podgornoje (Saratow, Woskressenski), im Woskressenski rajon
 in der Oblast Smolensk:
 Podgornoje (Smolensk)
 in der Region Stawropol:
 Podgornoje (Stawropol)
 in der Oblast Tambow:
 Podgornoje (Tambow, Starojurjewski), im Starojurjewski rajon
 Podgornoje (Tambow, Uwarowski), im Uwarowski rajon
 in der Oblast Tomsk:
 Podgornoje (Tomsk)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Podgornoje (Tscheljabinsk)
 in der Republik Udmurtien:
 Podgornoje (Udmurtien)
 in der Oblast Woronesch:
 Podgornoje (Woronesch, Kalatschejewski), im Kalatschejewski rajon
 Podgornoje (Woronesch, Nowochopjorski), im Nowochopjorski rajon
 Podgornoje (Woronesch, Podgorenski), Verwaltungszentrum des Podgorenski rajon
 Podgornoje (Woronesch, Rossoschanski), im Rossoschanski rajon
 Podgornoje (Woronesch), im Stadtkreis Woronesch

Siehe auch:
 Pidhirne (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung
 Podgornaja (Begriffsklärungsseite)
 Podgorny (Begriffsklärungsseite)